Таборинка — название нескольких рек на востоке Свердловской области России.

 Таборинка — река в Таборинском районе, приток Тавды.
 Таборинка — река в Туринском районе, приток Туры.
 Малая Таборинка — река в Туринском районе, приток Таборинки.